CPK, sigle composé des trois lettres C, P et K, peut faire référence à :
 créatine phosphokinase, un indicateur médical ;
 modèle moléculaire CPK, un modèle moléculaire portant les initiales des trois scientifiques, Corey, Pauling et Koltun, qui l'ont introduit ;
code de couleurs CPK, un code de couleur issu de ce modèle moléculaire ;
 CPK, un format de données multimédia ;
 , un symbole faisant référence à une formule de calcul de capabilité.

CPK est une avréviation qui peut faire référence à :
 Central Parkour, une association pour la transmission du parkour en Auvergne.

CPK est un code qui peut faire référence à :
 , en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Homonymie d'acronyme
Code IATA des aéroports